Indravarman  est le nom en Sanscrit de souverains de l'Empire khmer (ឥន្រ្ទវរ្ម័នទី១) et de divers rois du Royaume de Champa (). Il est lié à la divinité Indra auquel est adjoint le suffixe  -varman, commun à de nombreux noms royaux et qui signifie protecteur d'Indra.

Rois Khmers 
 Indravarman Ier
 Indravarman II
 Indravarman III

Rois de Champa 
 Indravarman  (fin du )
 Indravarman II  (roi de Champā) (875-898)
 Indravarman III (roi de Champā) (916-960)
 Indravarman IV (982-983)
 Indravarman V (1265-1285)
 Indravarman VI (1400-1441)

Le terme sanskrit Jaya,  signifiant « victoire » en français, peut également lui être associé pour former un autre nom royal:

 Jaya Indravraman  (960-970)
 Jaya Indravarman II (1080-1081 & 1086-1113)
 Jaya Indravarman III (1139-1145)
 Jaya Indravarman IV (1167-1190)
 Jaya Indravarman V (1191-1192) à Vijaya
 Jaya Indravarman VI  (1254-1265)

Notes et références 

Homonymie